You Kill Me ("tu mi uccidi/voi mi uccidete" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 You Kill Me – film del 2007 diretto da John Dahl

Musica 
 You Kill Me – EP dei NoMeansNo del 1986
 You Kill Me – album dei One Dimensional Man del 2001

Televisione 
 Tu mi uccidi (You Kill Me) – episodio dell'ottava stagione di CSI: Crime Scene Investigation